Ринкон дел Рефухио има више значења:

 Ринкон дел Рефухио (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ринкон дел Рефухио (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику